orkan – odmiana huraganu

Osoby
 Władysław Orkan – polski pisarz
 Kazimierz Kardaś ps. Orkan  – żołnierz Armii Krajowej

Statki
 ORP "Orkan" (w służbie 1942–1943) – polski niszczyciel typu M, ex brytyjski HMS "Myrmidon", uczestnik II wojny światowej
 ORP "Orkan" (w służbie od 1992) – polski okręt rakietowy projektu 660
 Imię ORP "Orkan" miał nosić także planowany niszczyciel, którego budowę przerwano w 1939
 Orkan – polski holownik, wodowany w 1920 roku, używany przez armatora Żegluga Wisła – Bałtyk"Orkan – polski holownik, wodowany w 1958 roku
 Orkan – polski statek ratowniczy typu SAR-3000 w służbie od 2011 roku
Orkan II - polski dwumasztowy jacht żaglowy, pływał jako jacht Orkan II w latach 1957-1970.

Inne
 PZL M-99 Orkan – projekt wersji szturmowej samolotu PZL I-22 Iryda.
 R4/M Orkan – niemiecki niekierowany lotniczy pocisk rakietowy z okresu II wojny światowej
 M 87 Orkan – wyrzutnia rakietowa
 Orkan II – wyrzutnia rakietowa
 Ikarus Orkan – bombowiec
 Orkan – nazwa polskich sieczkarni samojezdnych lub bijakowego ścinacza zielonek.

Przypisy